

Сашино — присілок, Кінгісеппський район, Башкортостан
 Сашино — присілок, Федоровський район, Башкортостан